McKechnie ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McKechnie (1886–1965), US-amerikanischer Baseballspieler und Manager
 Brian McKechnie (* 1953), neuseeländischer Cricket- und Rugbyspieler
 Donna McKechnie (* 1940), US-amerikanische Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin
 Walt McKechnie (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler